Dănișor:
 Râul Padina lui Dănișor (sau: Râul Dănișor), un curs de apă, afluent al Râului Mare
 Nume de familie
 Dan Claudiu Dănișor

Toponime românești
Nume de familie românești